Coaster bezeichnet:

 eine Unterlage für Biergläser, siehe Bierdeckel
 ein Minibus des Automobilunternehmen Toyota, siehe Toyota Coaster
 ein Fahrgeschäft, Kurzform von englisch Roller coaster, siehe Achterbahn
 das Konzept eines automatischen Personentransportsystems, siehe Coaster (Personentransportsystem)
 den ehemaligen Namen einer Achterbahn in Dorney Park & Wildwater Kingdom, siehe Thunderhawk
 eine Vorortbahnstrecke entlang der Pazifikküste in Kalifornien: NCTD Coaster
 ein Album der kalifornischen Punkrock-Band NOFX, siehe Coaster (Album)
 eine Achterbahn Simulation von Disney, siehe Coaster (Computerspiel)